Název Uhlířský vrch nese více vrcholů:

 Uhlířský vrch (Bruntálská vrchovina), vrchol 672 m n. m. a přírodní památka v Bruntálské vrchovině
 Uhlířský vrch (Trojmezenská hornatina), vrchol 925 m n. m. v Trojmezenské hornatině
 Uhlířský vrch (přírodní památka, okres Český Krumlov), přírodní památka v okrese Český Krumlov